Claude Fauchet kan syfta på:

* Claude Fauchet (1530–1602), fransk historiker, medievist och romanist
 Claude Fauchet (abbé) (1744–1793), fransk abbé och politiker